Фирон, Джеймс
 Фирон, Рэй